|-
| 17101 Сакенова (Sakenova)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17102 Беґжиґітова (Begzhigitova)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17103 Кадирсізова (Kadyrsizova)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17104 МакКлоскі (McCloskey)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17105) 1999 JC47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17106) 1999 JT48||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17107) 1999 JJ51||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17108 Патрікорбетт (Patricorbett)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17109) 1999 JF52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17110) 1999 JG52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17111) 1999 JH52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17112) 1999 JM52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17113) 1999 JE54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17114) 1999 JJ54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17115 Юстініано (Justiniano)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17116) 1999 JO57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17117) 1999 JL58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17118) 1999 JM58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17119 Алексісродрз (Alexisrodrz)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17120) 1999 JP60||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17121 Фернандонідо (Fernandonido)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17122) 1999 JH63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17123) 1999 JQ63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17124) 1999 JC65||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17125) 1999 JB68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17126) 1999 JH68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17127) 1999 JE69||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17128) 1999 JS75||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17129) 1999 JM78||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17130) 1999 JV79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17131) 1999 JL80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17132) 1999 JV80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17133) 1999 JC81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17134) 1999 JX81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17135) 1999 JD82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17136) 1999 JE82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17137) 1999 JK84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17138) 1999 JM84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17139 Малишев (Malyshev)||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17140) 1999 JU86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17141) 1999 JV94||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17142) 1999 JQ95||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17143) 1999 JN97||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17144) 1999 JW98||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17145) 1999 JG99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17146) 1999 JB102||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17147) 1999 JF102||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17148) 1999 JJ105||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17149) 1999 JM105||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17150) 1999 JP109||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17151) 1999 JB114||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17152) 1999 JA118||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17153) 1999 JK119||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17154) 1999 JS121||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17155) 1999 KZ1||||16 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 17156 Kennethseitz||||19 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17157) 1999 KP6||||21 травня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17158) 1999 KA8||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17159) 1999 KG15||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17160) 1999 LT10||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17161) 1999 LQ13||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17162) 1999 LX13||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17163 Васифедосєєв (Vasifedoseev)||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17164) 1999 LP24||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17165) 1999 LS27||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17166 Секомб (Secombe)||1999 MC||17 червня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (17167) 1999 NB||1999 NB||4 липня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (17168) 1999 NP3||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17169 Татаринов (Tatarinov)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17170 Всевустинов (Vsevustinov)||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17171) 1999 NB38||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17172) 1999 NZ41||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17173 Євгенійамосов (Evgenyamosov)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17174) 1999 RX53||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17175) 1999 SS3||||24 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17176 Вікторов (Viktorov)||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17177) 1999 TA41||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (17178) 1999 TK218||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17179 Кодіна (Codina)||||4 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (17180) 1999 TS291||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17181) 1999 UM3||||19 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17182) 1999 VU||1999 VU||1 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17183) 1999 VO2||||5 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 17184 Карлроджерс (Carlrogers)||||13 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 17185 Макдевід (Mcdavid)||||14 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 17186 Сергіванов (Sergivanov)||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17187) 1999 VM72||||14 листопада 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17188) 1999 WC2||||17 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17189) 1999 WU3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 17190 Ретопеццолі (Retopezzoli)||||28 листопада 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (17191) 1999 XS107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 17192 Логару (Loharu)||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17193 Алєксєйбаран (Alexeybaran)||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17194) 1999 XA221||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17195 Джимрічардсон (Jimrichardson)||||3 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17196 Мастродемос (Mastrodemos)||||3 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17197 Матяжбоун (Matjazbone)||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17198 Ґор'юп (Gorjup)||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17199) 2000 AT40||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17200) 2000 AF47||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

17100